Branston puede hacer referencia a:

 Branston, un pueblo en el condado de Lincolnshire (Inglaterra);
 Branston, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire (Inglaterra);
 Branston Pickle, un relish encurtido comercializado por la marca de alimentos Branston del Reino Unido.